Settimana Ciclista Italiana 2021 var den 1. udgave af det italienske etapeløb Settimana Ciclista Italiana. Cykelløbets fem etaper blev kørt på Sardinien fra 14. til 18. juli 2021, og havde en samlet længde på godt 860 km. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021. De fem etaper blev kørt samtidig med den sidste del af Tour de France.

Efter to etapesejre og var i løbets blå førertrøje fra start, blev Diego Ulissi fra  også samlet vinder af løbet.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Samlede stilling

Hold og ryttere

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Settimana Ciclista Italiana 2021 hos UCI
 

2021
UCI Europe Tour 2021